Capel Uchaf és una construcció ga·lesa que significa "Capella de Dalt":
 Toponímia
 Capel Uchaf (Clynnog Fawr), llogarret en el terme de Clynnog Fawr.
 Capel Uchaf (Powys), poble en el comtat de Powys.